Глібов — прізвище.
 Глібов Андрій Олександрович — білоруський хокеїст, захисник гродненського «Німана» у Білоруській Екстралізі.
 Глібов Леонід Іванович — український письменник, поет, байкар, видавець, громадський діяч.

Див. також 
 Глєбов
 Глєбова